

Cinema
 Mockingbird - In diretta dall'inferno (Mockingbird) – film del 2014 diretto da Bryan Bertino

Musica
 Mockingbird – singolo di Inez and Charlie Foxx del 1963
 Mocking Bird - singolo dei Barclay James Harvest del 1971
 Mockingbird – singolo di Eminem del 2004

Fumetti
 Mockingbird – nome originale del personaggio dei fumetti Mimo della Marvel Comics

Altro
 Operazione Mockingbird – programma non confermato della CIA iniziato durante la guerra fredda per influenzare i mezzi di comunicazione di massa